Als Vertrag von Berwick bezeichnet man folgende Verträge:
 Vertrag von Berwick (1357), Abkommen zwischen England und Schottland über die Freilassung von David II.
 Vertrag von Berwick (1586), Bündnis zwischen Schottland und England
 Vertrag von Berwick (1639), Vertrag zwischen England und Schottland, der den Ersten Bischofskrieg beendete